Isa TK+ es la banda sonora original de la segunda temporada de la serie homónima de Nickelodeon Latinoamérica, grabada en Colombia de 2009 a 2010. Este disco contiene dieciséis canciones interpretadas por sus protagonistas: María Gabriela de Faría como Isa Pasquali, Reinaldo Zavarce como Alex Ruíz, Micaela Castelotti como Linda Luna y Milena Torres como Cristina Ricalde, con la adición de Carolina Gaitán como Catalina Bernabeu y Ricardo Abarca como Sebastián Lorenzo como nueva adición al elenco principal de la serie. Fue lanzada al mercado musical el 16 de noviembre de 2009 por medio del sello discográfico Sony Music Latin.

Lista de Canciones

Referencias 

Telenovelas
 Telenovelas, Música de